Thomas Scharff ist der Name folgender Personen:

* Thomas Scharff (Historiker) (* 1963), deutscher Mediävist
 Thomas Scharff (Schauspieler) (* 1970), deutscher Schauspieler